Giemza – skóra kozia w procesie wyprawiania garbowana chromowo.

Osoby o tym nazwisku:
 Bogdan Giemza – rzymskokatolicki duchowny i teolog 
 Franciszek Giemza – polski działacz komunistyczny, partyzant i milicjant, funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa
 Grzegorz Giemza – polski duchowny i teolog
 Józef Giemza – polski samorządowiec